Dolní Újezd est un toponyme qui peut désigner :

Dolní Újezd, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Dolní Újezd, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie